Networker steht für
EMC NetWorker, Datensicherungssoftware der EMC Corporation
British Rail Networker, Familie von britischen Triebzügen